Маиз Бланко има више значења:

 Маиз Бланко (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маиз Бланко (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику